La Estación Teya Mérida será una estación de trenes que se ubica en Kanasín

Tren Maya 
Andrés Manuel López Obrador anunció en su campaña presidencial del 2018 el proyecto del Tren Maya. El 13 de agosto de 2018 anunció el trazo completo. El recorrido de la nueva ruta del  puso a la Estación Teya Mérida en la ruta que conectaría con Mérida, Yucatán e Izamal, Yucatán 

La estación será de una alta demanda turística y contará con tres vías y dos andenes.

Características de la Estación 
La estación contara con instalaciones que contemplan una plaza, una zona de jardín, una área operativa, un estacionamiento, elevadores, escaleras eléctricas y cuatro andenes.

Referencias 

Teya Mérida
Proyecciones urbanas de México